Danilina ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Danilina (* 1995), kasachische Tennisspielerin
 Nadeschda Anatoljewna Danilina (* 1967), russische Rennrodlerin